La Batalla del Banco Dogger puede referirse a:

 La batalla del Banco Dogger de 1781 entre las flotas del Reino de Gran Bretaña y los Países Bajos, en el marco de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
 La batalla del Banco Dogger acaecida en 1915, en el marco de la Primera Guerra Mundial, entre las flotas del Reino Unido y del Imperio alemán.